Cyfstofilobasidiaceae är en familj av svampar. Cyfstofilobasidiaceae ingår i ordningen Cystofilobasidiales, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Cyfstofilobasidiaceae